Биргитта Анн-Софи Кюлин (; род. 14 ноября 1955 года, Стокгольм, Швеция) — шведская актриса театра и кино.

Дебютировала в фильме «Шведская история любви» режиссёра Роя Андерссона в 1970 году. Фильм принёс огромный успех юной актрисе. Работала в нескольких театральных студиях.

Фильмография

Ссылки 
 
 Анн-Софи Кюлин на сайте КиноПоиск
 Анн-Софи Кюлин на сайте «Fanpix»

Актрисы Швеции
Актрисы XX века
Актрисы XXI века
Родившиеся в Стокгольме